

Patronymie

 Francesco Simonini (1686-1753) est un peintre italien.
 Jean-Pierre Simonini est un pilote professionnel de jet-ski.
 Settimio Simonini (1913-1986) est un coureur cycliste italien.

Divers
 Simonini, une marque de motocross